Гагуа — грузинская фамилия.

 Известные носители
 Гагуа, Гия Леванович — один из создателей и лидер группы «Экс-ББ». Народный артист России.
 Гагуа, Григорий Афанасьевич (1915—2001) — советский футболист и тренер.
 Гагуа, Илларион Авксентиевич (1900—1951) — деятель советских органов государственной безопасности.
 Гагуа, Лео Еквтимовна (1910 — ?) — Герой Социалистического Труда.
 Гагуа, Мераб — грузинский продюсер фильмов — «Тбилиси — мой дом» (1993), «Пиросмани» (1997), «Другой берег/Gagma napiri» (2009).
 Гагуа, Нина Тимофеевна (1911 — ?) — Герой Социалистического Труда.
 Гагуа, Ной Ионович (1908 — ?) — Герой Социалистического Труда.
 Гагуа, Реваз — директор национального онкологического центра в Грузии, профессор.
 Гагуа, Руслан Борисович — белорусский историк и музыкант.
 Гагуа, Хута (Хухути Лаврентьевич; род. 1935) — грузинский поэт.